In 2004 werd het 45ste Campeonato Roraimense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Roraima. De competitie werd georganiseerd door de FRF en werd gespeeld van 28 februari tot 12 juni. São Raimundo werd kampioen.

Na de eerste fase plaatsten alle teams zich voor de tweede fase, die volgens het knock-outsysteem gespeeld werd.

Eerste fase

Knock-outfase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Roraimense
Braziliaans competitievoetbal 2004